Владимир Александрович Дурасов (14 июня 1935, с. Кугарчи, Зианчуринский район, Башкирская АССР, РСФСР — 4 мая 2020, Москва) — советский государственный деятель, Министр цветной металлургии СССР (1986—1989), Первый заместитель председателя Госплана СССР — Министр СССР (1989—1991).

Биография 
В 1958 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности инженер-металлург; в 1980 г. — Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности экономика, организация управления и планирования народного хозяйства.

 1958—59 гг. — младший научный сотрудник Института металлургии Уральского филиала Академии наук СССР.
 1959—68 гг. — мастер шахтных печей, заместитель начальника, старший мастер шахтного участка, начальник шахтного участка плавильного цеха комбината «Южуралникель», г. Орск Оренбургской области.
 1968—75 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам,
 1975—78 гг. — директор комбината «Южуралникель», г. Орск Оренбургской области.
 1978—80 гг. — слушатель Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.
 1980 г. — заместитель начальника Планово-экономического управления Министерства цветной металлургии СССР.
 1980—83 гг. — заместитель Министра — начальник Всесоюзного промышленного объединения вторичной цветной металлургии (Союзвторцветмет) Министерства цветной металлургии СССР.
 1983—86 гг. — заместитель заведующего Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС.
 1986—89 гг. — министр цветной металлургии СССР.
 1989—91 гг. — первый заместитель председателя Госплана СССР — министр СССР.
 1991 г. — первый заместитель министра экономики и прогнозирования СССР.

С 1992 г. — председатель Международного фонда приватизации и инвестиций.

Член КПСС в 1964-91 гг. Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Умер 4 мая 2020 года. Прах захоронен в колумбарии на Ваганьковском кладбище Москвы.

Награды 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Примечания

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1999 г.

Министры цветной металлургии СССР
Первые заместители председателя Госплана СССР — министры СССР
Выпускники Уральского технического университета
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Инженеры-металлурги
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища